N23 oder N 23 steht für:

 Nationalstraße 23 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 23, Nationalstraße in Frankreich
 N 23 (Ukraine), Fernstraße in der Ukraine
 N23 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N23 (Niger), Fernstraße in Niger
 N23, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autostrasse A23 (Schweiz)
 N23 (Togo), Fernstraße in Togo